Loanda ist eine Alternativbezeichnung:

 der Sprache Kimbundu
 der Stadt Luanda

Ort:
 Loanda (Paraná), Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Paraná